AOP se može odnositi na:

 Agentno-orijentisano programiranje
 Atributsko-orijentisano programiranje
 Skraćenica za prebediolon acetat